La sovrastruttura nel marxismo.
 La sovrastruttura  nella scienza delle costruzioni.
 La sovrastruttura in sociologia.